Östersjön eller Östersjö kan syfta på:
 Östersjön – ett innanhav
 Östersjöns utvecklingshistoria 
 Östersjö, Västergötland – en sjö i Marks kommun i Västergötland

Östersjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östersjön, Skåne, sjö i Kristianstads kommun,  (11,4 ha)
Östersjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (8,78 ha)
Östersjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (29,4 ha)
Stora Östersjön, sjö i Mönsterås kommun, 
Östersjön (Agunnaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (40,9 ha)
Östersjön (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (13 ha)
Östersjön (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (43,4 ha)
Östersjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (11,1 ha)
Östersjön (Kållerstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (16,8 ha)
Östersjön (Ljuders socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (75,6 ha)
Östersjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (12,6 ha)
Östersjön (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (84,2 ha)
Östersjön (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (21,6 ha)
Östersjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (4,26 ha)
Östersjön (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun och Mölndals kommun,  (1,04 km²)
Östersjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Östersjön (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (80,9 ha)
Östersjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (25,9 ha)
Östersjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (1,5 km²)
Östersjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun, 
Östersjön (Laxå socken, Närke), sjö i Askersunds kommun och Laxå kommun,  (1,03 km²)
Östersjön (Snavlunda socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (2,9 km²)
Östersjön (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (26 ha)
Östersjön (Sura socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (1,22 km²)
Östersjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (16,4 ha)
Östersjön (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (33,6 ha)
Östersjön (Degerfors socken, Värmland), sjö i Degerfors kommun,  (48,7 ha)
Östersjön (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Storfors kommun,  (9,09 km²)
Östersjön (Norra Finnskoga socken, Värmland, 674729-132727), sjö i Torsby kommun,  (16 ha)
Östersjön (Norra Finnskoga socken, Värmland, 675863-131699), sjö i Torsby kommun,  (15,4 ha)
Östersjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Östersjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun och Hedemora kommun,  (20,5 ha)
Östersjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (14,4 ha)
Östersjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (1,64 km²)
Östersjön (Årsunda socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun, 
Östersjön (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (65,9 ha)
Östersjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (25,6 ha)
Östersjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (3,3 km²)
Östersjön (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (56,7 ha)
Östersjön (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (1,47 km²)
Östersjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (15,6 ha)
Östersjön (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (7,88 ha)
Östersjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (1,62 km²)
Östersjön (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (1,28 km²)
Östersjön (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,45 ha)
Östersjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (50 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn